Ге́ртвиг, Хе́ртвиг () — немецкая фамилия:
 Гертвиг, Мария (1841—1890) — немецкая пианистка.
 Гертвиг, Оскар (1849—1922) — немецкий зоолог.
 Гертвиг, Рихард фон (1850—1937) — немецкий зоолог.